Baldelli ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinando Baldelli (1886–1963), italienischer Bischof
 Fortunato Baldelli (1935–2012), italienischer Kardinal
 Giovanni Baldelli (1914–1986), italienischer Anarchist
 Rocco Baldelli (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler